Новая Сербия имеет следующие значения:
 Новая Сербия — автономная административно-территориальная единица Российской империи на территории современной Украины в 1751-64;
 Новая Сербия — политическая партия в современной Сербии.